Сугомак — многозначный термин; топоним.

 Сугомак — река в России, протекает в Челябинской области. 
 Сугомак — озеро у подножья одноимённой горы рядом с городом Кыштымом Челябинской области, в 90 км от Челябинска.
 Сугомак — гора, расположенная вблизи города Кыштыма Челябинской области.

См. также 
 Сугояк

Страницы значений:Географические объекты